|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2011 vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2011 in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De als eerste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka was de titelverdedigster. Zij werd echter in de tweede ronde uitgeschakeld door de Nieuw-Zeelandse kwalificante Marina Erakovic. De als tweede geplaatste Maria Sjarapova bereikte het voorgaande jaar de finale. Bij deze editie bereikte zij de kwartfinale. Serena Williams wist uiteindelijk het toernooi te winnen, door in de finale met de Française Marion Bartoli af te rekenen. De wedstrijd werd beslist in twee sets, 7-5 en 6-1. Williams speelde pas haar derde toernooi van 2011, vanwege veel blessures in 2010 en 2011.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste team greep de titel. Viktoryja Azarenka en Maria Kirilenko versloegen in de finale het als eerste geplaatste team: Liezel Huber en Lisa Raymond. Het duel werd in twee sets beslist, 6-1 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste speelsters 
De eerste vier geplaatste speelsters ontvingen een bye in de eerste ronde.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2011
Stanford